Espy ist der Familienname folgender Personen:

 Cecil Espy (* 1963), US-amerikanischer Baseballspieler
 James Pollard Espy (1785–1860), US-amerikanischer Meteorologe
 Mike Espy (* 1953), US-amerikanischer Politiker (Demokratische Partei)
 Willard R. Espy (1910–1999), US-amerikanischer Herausgeber, Philologe, Autor, Dichter und Heimatforscher
 William Gray Espy (* 1948), US-amerikanischer Schauspieler

Espy ist außerdem eine Stadt in Pennsylvania, siehe Espy (Pennsylvania)

ESPY ist der Name eines Preises des US-amerikanischen Sportfernsehsenders ESPN, siehe ESPY-Awards (Excellence in Sports Performance Yearly Award)

Siehe auch:
 ESPI

Abkürzung